Like This – album dei The dB's del 1984
Like This – singolo di Marques Houston del 2006, dall'album Veteran
Like This – singolo di Mims del 2007, dall'album Music Is My Savior
Like This – singolo di Kelly Rowland del 2007, dall'album Ms. Kelly